Hammerbrücke (plaats), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
 Hammerbrücke, is de Duitstalige naam voor de Hammerbrug, een spoorwegbrug over de Geul in de Belgische gemeenten Raeren en Kelmis